Volksmiliz (von Volk und lateinisch militia Krieg, Dienst) steht für:

 Volksmiliz (China), Teil der Streitkräfte der Volksrepublik China
 Volksmiliz (Libyen), frühere Reserve der libyschen Armee
 Volksmiliz (Mali), eine Malische Miliz während der 1. Republik
 Volksmiliz (Tschechoslowakei), ehem. paramilitärische Verbände der Kommunistischen Partei
 Volksmiliz (Ukraine), Eigenbezeichnung pro-russischer Kräfte in der Ukraine
 Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej (ORMO), eine volksmilizähnliche Einrichtung im früheren Polen

Siehe auch:
 Miliz